Тыналиев:
 Тыналиев, Нурмахан Анарбекович
 Тыналиев, Карыбек — председатель Нарынского облисполкома.